A 26.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 10 de maio a 14 de maio de 1972 com um percurso de 667,1 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início fim em Genebra.
O vencedor foi o francês Bernard Thevenet, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,2 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1972
1972 na Suíça
1972 no ciclismo